Роста — значения:

 РОСТА — Российское телеграфное агентство.
 Роста — река в Мурманской области.
 Роста — историческая часть Мурманска.
 Роста — село, Тляратинский район Дагестана
 Роста — коммуна в Италии